Вират Кохли (; ) — индийский крикетчик, считается одним из лучших бэтсменов в мире. В настоящее время — капитан сборной Индии и капитан команды  в Индийской премьер-лиге. В 2018 году журнал Time назвал Кохли одним из 100 самых влиятельных людей в мире. Награждён высшей спортивной награды страны — Раджив Ганди Кхел Ратна и четвёртым по значимости гражданским орденом Индии Падма Шри. Супруг актрисы Анушки Шармы.

Биография 
Вират Кохли родился 5 ноября 1988 года в Дели в пенджабской семье, обучался в Академии крикета Западного Дели с момента её основания в 1998 году и одновременно играл матчи в Академии Сумит Догра недалеко от Ноиды.

Личная жизнь 
С 2013 года, он начал встречаться с болливудской актрисой Анушкой Шарма, вскоре этой паре дали прозвище «Вирушка». Их отношения привлекли значительное внимание средств массовой информации, с постоянными слухами и спекуляциями в СМИ, поскольку ни один из них публично не говорил об этом. Поженились 11 декабря 2017 года во Флоренции. 11 января 2021 года у супругов родилась дочь.

Карьера и международные турниры 
 В 2002 году — впервые сыграл за команду Дели «U-15».
 В конце 2004 года — выбран в команду Дели «U-17».
 В июле 2006 года — отобран в национальную команду «U-19», а в ноябре дебютировал в первом классе за команду Дели против команды «Тамил Наду».
 В апреле 2007 года — впервые выступил на матче формата Twenty20.
 В 2008 году — возглавлял сборную Индии на Чемпионате Мира «U-19» в Малайзии, после чего «Royal Challengers Bangalore» заключила с ним юношеский контракт на 30 000 долларов США. В том же году он в составе сборной Индии участвовал в турнирах в Шри-Ланке и Пакистане.
 В 2009 году — турниры в Австралии и в ЮАР.
 В 2010 году — турниры в Бангладеш и в Зимбабве.
 В 2011 году — турниры в ЮАР.

Награды 
 Арджуна — 2013
 Падма Шри в области спорта — 2017
 Раджив Ганди Кхел Ратна — 2018

Примечания 

Крикетчики Индии
Кавалеры Падма Шри за заслуги в области спорта
Лауреаты Раджив Ганди Кхел Ратна
Лауреаты премии Арджуна